Onderdistrict in Indonesië
 Sukajadi (Pekanbaru), een onderdistrict van het regentschap Pekanbaru in de provincie Riau
 Sukajadi (Bandung), een onderdistrict van de stadsgemeente Bandung in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sukajadi (Banda Mulia), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Sukajadi (Darul Makmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Nagan Raya in de provincie Atjeh
 Sukajadi (Rantau), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Sukajadi (Bathin Viii), een plaats in het bestuurlijke gebied Sarolangun in de provincie Jambi
 Sukajadi (Hinai), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Sukajadi (Meranti), een plaats in het bestuurlijke gebied Asahan in de provincie Noord-Sumatra
 Sukajadi (Tanjung Beringin), een plaats in het bestuurlijke gebied Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
 Sukajadi (Bukit Batu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkalis in de provincie Riau
 Sukajadi (Dumai Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Dumai in de provincie Riau
 Sukajadi (Lirik), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hulu in de provincie Riau
 Sukajadi (Sukajadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekanbaru in de provincie Riau
 Sukajadi (Karangtengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukajadi (Lemahsugih), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
 Sukajadi (Pondok Salam), een plaats in het bestuurlijke gebied Purwakarta in de provincie West-Java
 Sukajadi (Batu Raja Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukajadi (Bayung Lencir), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukajadi (Muara Kuang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukajadi (Ulu Ogan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Suka Jadi (doorverwijspagina)